Села:
 Тягайлівка — Сумська область, Липоводолинський район
 Стягайлівка — Сумська область, Середино-Будський район